Nes ist der Name folgender Orte:

 Färöer:
 Nes (Eysturoy) in der Kommune Nes auf Eysturoy
 Nes (Vágur) in der Kommune Vágur
 Island:
 Nes (Loðmundarfjörður), ein Ort am Loðmundarfjörður im Osten Islands
 Niederlande:
 Nes aan de Amstel in der Gemeinde Amstelveen
 Nes (Heerenveen) in der Gemeinde Heerenveen
 Nes (Noardeast-Fryslân) in der Gemeinde Noardeast-Fryslân
 De Nes in der Gemeinde Texel
 Nes (Ameland) auf der westfriesischen Insel Ameland
 Nes (Amsterdam), eine größere Gasse in der Altstadt von Amsterdam, die in den Hauptplatz Dam mündet
 Norwegen:
 Nes (Akershus) im Fylke Akershus
 Nes im Fylke Buskerud, seit 2020 Nesbyen
 Nes (Innlandet), im Fylke Innlandet
 Nes (Trøndelag) im Fylke Trøndelag
 Russland:
 Nes (Russland) im Autonomen Kreis der Nenzen

Nes oder Neș ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Nes (* 1966), israelischer Fotograf
 Eeke van Nes (* 1969), niederländische Ruderin
 Guus van Nes (* 1997), niederländischer Eishockeyspieler
 Hadriaan van Nes (* 1942), niederländischer Ruderer
 Henry Nes (1799–1850), US-amerikanischer Politiker
 John van Nes Ziegler (1921–2006), deutscher Politiker (SPD)
 Teodor Neș (1891–1975), ungarischer Journalist

NES ist die Abkürzung für:

 Neckar-Enz-Stellung
 Netscape Enterprise Server
 Neuropsychologisches Entwicklungs-Screening, ein Testverfahren zur Feststellung einer zentral-visuellen Wahrnehmungsstörung (visuelle Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, VVWS)
 Networked and Embedded Systems, ein Institut an der Fakultät für Technische Wissenschaften (TeWi) der Universität Klagenfurt
 New Economic School (Moskau), eine Wirtschaftshochschule
 Night Eating Syndrome, eine Essstörung
 Nintendo Entertainment System, eine stationäre Videospielkonsole von Nintendo
 Nuclear Engineering Seibersdorf GmbH (NES), eine Tochtergesellschaft des Austrian Institute of Technology in Seibersdorf (Niederösterreich)
 Nordseewerke Emden Shipyard
 Nuclear Export Signal, in der Biochemie eine kleine Aminosäuresequenz in Proteinen, welche für deren Transport aus dem Zellkern sorgt

NES als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Rhön-Grabfeld (für Bad Neustadt an der Saale)

Siehe auch:
 Ness (Begriffsklärung)
 Neß
 Nees

NES